Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 1998/1999 стал 16-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Барселона», он же праздновал победу в плей-офф.

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Танока Бёрд из мадридского «Реала».

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
1998 год в баскетболе
1999 год в баскетболе